La battaglia di Formentera fu uno scontro avvenuto il 28 ottobre 1529 quando una flotta ottomana al comando dell'ammiraglio turco Aydın Reis vinse una piccola flotta spagnola di 8 galee al largo dell'isola di Formentera, non lontano da Ibiza.

Lo scontro
L'imperatore asburgico Carlo V aveva inviato una piccola flotta spagnola di 8 galee al comando del comandante della flotta castigliana, Rodrigo Portuondo, per eliminare alcune navi berbere da Algeri dove si trovavano al comando di Aydın Reis (soprannominato dagli spagnoli Cachidiablo, "Cacciadiavolo"), le quali si erano spinte sino a Valencia portando dei moriscos dalla Spagna in Algeria.

Portundo venne ucciso in battaglia, sette delle otto galee finirono per essere catturate dagli ottomani ed i soldati che si trovavano a bordo vennero tratti schiavi nella recentemente conquistata città di Algeri.

Note

Guerra nel 1529